Зиватеутла има више значења:

 Општина Зиватеутла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зиватеутла (Зиватеутла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику